Филип Кровинович (; ) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Ноттингем Форест».

Клубная карьера 
Кровинович — воспитанник клубов «Локомотива», загребского «Динамо» и «Загреб». 5 апреля 2013 года в матче против загребского «Динамо» он дебютировал во чемпионате Хорватии. По итогам сезона клуб вылетел во Вторую лигу. 18 сентября в поединке против «Солина» Филип забил свой первый гол за команду.

В 2015 году Кровинович перешёл в португальский «Риу Аве». 8 ноября в матче против «Маритиму» он дебютировал в Сангриш лиге. 1 октября 2016 года в поединке против «Эшторил-Прайя» Филип забил свой первый гол за «Риу Аве».

Летом 2017 года Кровинович перешёл в «Бенфику», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 3 млн евро. В матче Кубка Португалии против «Браги» он дебютировал за новый клуб.

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»